

Mitologia
Evadne – figlia di Pelia, re di Iolco
Evadne – naiade, figlia di Strimone e moglie di Argo
Evadne – figlia di Poseidone
Evadne – moglie di Capaneo

Onomastica
Evadne – nome proprio di persona italiano femminile